Де́мут () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Демут, Елена (1820—1890) — друг семьи Карла Маркса.
 Демут, Чарльз (1883—1935) — американский художник, представитель прецизионистского направления в живописи США.
 Демут-Малиновский, Василий Иванович (1778—1846) — русский скульптор.